Pradópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pradópolis (ort), São Paulo, 
 Pradópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar